Andrea Mei (Urbino, 18 mei 1989) is een Italiaanse voetballer die als verdediger speelt. Hij komt uit de jeugdopleiding van Inter Milaan.

Mei speelde nooit voor het eerste van Inter Milaan. Hij werd door de club verhuurd aan FC Crotone en daarna aan AC Lumezzane. Op 25 juli 2011 ging hij voor een stageperiode naar VVV-Venlo. Nadat zijn contract bij Inter in 2013 afliep, ging hij op amateurniveau spelen.

Zie ook
Lijst van spelers van Piacenza Calcio

Italiaans voetballer